Josef Skalník je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Josef Skalník (biatlonista) (* 1958) – český biatlonista
 Joska Skalník (rodným jménem Josef) – český výtvarník a grafik